Meeuws ist der Familienname folgender Personen:

 Kees Meeuws (* 1974), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Walter Meeuws (* 1951), belgischer Fußballspieler und Fußballtrainer